Clans peut faire référence à :

Toponyme 

 Clans,  une commune française des Alpes-Maritimes,
 Clans,  une commune française de la Haute-Saône,
 Clans, un jeu de société de Leo Colovini,

Voir aussi 
 
 
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France